Busienei ist der Familienname folgender Personen:

 David Busienei (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Janeth Jepkosgei Busienei (* 1983), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Selah Busienei (* 1991), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Wilson Kipkemei Busienei (* 1981), ugandischer Langstreckenläufer